Nuottisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Nuottisaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (2 ha)
2. Nuottisaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar